Krone (Plural Kronen, von lateinisch corona ‚Kranz‘) steht für:

 Krone, Herrschaftszeichen eines Monarchen
 Krone (Berg), Berg in der Silvretta
 Krone (Edelstein), Oberteil eines geschliffenen Edelsteines
 Krone (Einheit), Masseneinheit
 Krone (Familienname), Familienname
 Krone (Glocke), Teil einer Glocke
 Krone (Heraldik), Wappenelement in der Heraldik
 Krone (Hut), Teil des Hutes, siehe Hut #Hutteile und -stellen
 Krone (Kartoffel), Speisekartoffelsorte
 Kronenbraten
 Krone (Uhr), Aufzieh- und Einstellrädchen an einer Uhr
 Krone (Unternehmen), Supermarktkette
 Krone AG, deutscher  Telekommunikationsgerätehersteller
 Krone, Kolonialwaren-Einkaufsgenossenschaft, siehe Rewe Group #Rewe Dortmund
 Bernard Krone Holding, Landtechnik und Nutzfahrzeugbau
 Schaumkrone, Schaum des Bieres
 Breite Krone, Berg (3079 m) in der Silvretta
 Mauerkrone, oberer Rand einer Mauer
 Zahnkrone, Teil eines Zahnes
 Überhangsbereich von Huf oder Klaue zur behaarten Haut, siehe Huf
Biologie:
 Baumkrone, belaubter Teil eines Baumes
 Kronblatt, innere Blütenblätter
 Kronengruppe, Begriff aus der phylogenetischen Systematik

Währungseinheiten:
 Britische Krone, siehe Crown
 Krone (Vereinsgoldmünze), Goldmünze der Länder des Wiener Münzvertrages (1857 bis 1871)
 Krone, Zehnmarkstück im Deutschen Kaiserreich, siehe Mark (1871) #Kurantmünzen
 Dänische Krone
 Estnische Krone
 Färöische Krone
 Isländische Krone
 Jugoslawische Krone, Währung von Jugoslawien (1918 bis 1920)
 Krone des Protektorats Böhmen und Mähren, Währung im Gebiet des reichsdeutschen Protektorats Böhmen und Mähren
 Norwegische Krone, Währung von Norwegen
 Österreichische Krone, Währung von Österreich-Ungarn (1892 bis 1918) und von Österreich (1918 bis 1925)
 Schwedische Krone, Währung Schwedens
 Slowakische Krone (1939–1945)
 Slowakische Krone (1993–2008)
 Tschechische Krone, Währung von Tschechien (seit 1993)
 Tschechoslowakische Krone, Währung der Tschechoslowakei (bis 1992) und Währung von Tschechien und der Slowakei (bis 1993)
 Ungarische Krone, Währung Ungarns (1918 bis 1927)

geographische und astronomische Objekte:
 Krone an der Brahe, deutscher Name von Koronowo, Ort im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Deutsch Krone, deutscher Name von Wałcz, Polen
 Krone (Witten), Ortsteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Deutschland
 Krone (Stolberg), Tuchmacherhof in Stolberg, Deutschland
 Nördliche Krone (Corona Borealis), Sternbild
 Südliche Krone (Corona Australis), Sternbild

Krone steht für:
 Bernard Krone Holding, Fahrzeughersteller
 Circus Krone, deutscher Zirkus
 1Live Krone, Medienpreis des Radiosenders Eins Live
 Kronen Zeitung, österreichische Tageszeitung
 Kronen-Reihe, Buchreihe

Siehe auch:
 Crone
 Croone
 Drei Kronen
 Hotel Krone
 Krohne
 Kronen
 Kron
 Krönchen
 Richtkrone
 Rote Krone
 The Crown
 Zur Krone
 Kronehit